Sršići est un toponyme qui peut désigner :
Sršići, une localité de Croatie située sur l'île de Krk et dans la municipalité de Malinska-Dubašnica, comitat de Primorje-Gorski Kotar ;
Sršići, une localité de Croatie située dans la municipalité d'Ozalj, comitat de Karlovac.